Az Articulata (= szelvényes) több állattani csoport megnevezésére használt szó:

 Articulata – a szelvényezett állatok általános jelölése
 Articulata – a tüskésbőrűek (Echinodermata) egyik csoportjának neve, Articulata
 Articulata – a pörgekarúak egyik osztálya, a zárosperemű pörgekarúak